Absalonsgade (opkaldt efter ærkebiskop Absalon) er navn på gader i flere forskellige byer:
 Absalonsgade (København) – en gade i København
 Absalonsgade (Aarhus) – en gade i Aarhus
 Absalonsgade (Aalborg) – en gade i Aalborg
 Absalonsgade (Silkeborg) – en gade i Silkeborg